Lv eller LV kan hentyde til flere artikler:
 Ledningsværdi – en enhed for en væskes evne til at lede en elektrisk strøm.
 Lysværdi – en enhed for hvor lyst et givent motiv er inden for fotografering.